Natalicio Talavera es el nombre de:

Natalicio Talavera, ciudad del Paraguay.
Natalicio Talavera, poeta paraguayo.